Калачик:
 Калачик — небольшой калач, белый хлеб обычно в виде кольца с небольшим отверстием или в форме замка с дужкой, также белый пшеничный хлеб вообще.
 Калачик — герой книги «Незнайка в Солнечном городе», комбайнёр.

Топоним 
 Калачик — хутор в Еланском районе Волгоградской области.
 Калачик — посёлок в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Калачик — посёлок в городском округе Сухой Лог Свердловской области.

Фамилия 
 Калачик, Виктор Вячеславович (род. 1981) — российский хоккеист, нападающий.
 Калачик, Владимир Михайлович (1930—2020) — Герой Социалистического Труда.

См. также